Лазарович — фамилия.

Известные носители:
 Лазарович, Александр Петрович (род. 1984) — известный украинский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Лазарович, Василий Васильевич — певец.
 Лазарович, Ефрем — писатель.
 Лазарович, Соломон Борисович — журналист.
 Лазарович, Тарас Михайлович — футболист.

См. также 
 Лазаревич